Vindinge Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Vindinge Kirke (Nyborg Kommune) – en kirke i Vindinge Sogn i Nyborg Kommune
 Vindinge Kirke (Roskilde Kommune) – en kirke i Vindinge Sogn i Roskilde Kommune